3 miejscowości w Polsce: 
 Janikowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów 
 Janikowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Janikowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno